Джамейка:

 Джамейка — крупнейший и наиболее густонаселённый район в центральной части боро Куинс, Нью-Йорк.
 Джамейка — лагуна в юго-западной оконечности острова Лонг-Айленд в черте города Нью-Йорк.
 Джамейка – 179-я улица — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии IND Queens Boulevard Line.
 Джамейка – Ван-Уайк — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на линии IND Archer Avenue Line.

См. также 
 Ямайка